Europejska Formuła 3 Sezon 1981 – siódmy sezon Europejskiej Formuły 3. Rozpoczął się 30 marca na torze Nürburgring w Niemczech, a zakończył 12 października w Belgii, na torze Zolder. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Włoch Michele Alboreto. Wśród zespołów najlepsza okazała się włoska ekipa Euroracing, a wśród konstruktorów March.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców 

Uwagi:
 pogrubienie – pole position
 kursywa – najszybsze okrążenie

Klasyfikacja zespołów

Klasyfikacja konstruktorów

Klasyfikacja dostawców silników

Bibliografia 
 - Race Index - Europe

Sezony Europejskiej Formuły 3
1980 w sportach motorowych
1980 w Europie